Saint-Joachim, municipalité de paroisse canadienne du Québec de la Côte-de-Beaupré
Saint-Joachim, commune française de la Loire-Atlantique

Voir aussi
Saint-Joachim-de-Courval, ancienne municipalité de paroisse canadienne du Québec, fusionnée avec Drummondville en 2004
Saint-Joachim-de-Shefford, municipalité de paroisse canadienne du Québec de la Haute-Yamaska
 San Joaquin, comté de l'État de Californie.
 San Joaquin, fleuve de l'État de Californie se jetant dans la baie de San Francisco.